Svedala (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Svedala (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.